Das World Pool Masters 2006 war die zwölfte Auflage eines jährlich veranstalteten Poolbillardturniers. Es fand vom 9. bis zum 11. Mai 2006 im Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee, Niederlande statt und wurde vom Veranstalter Matchroom Sport organisiert und von PartyCasino.com gesponsert. 

Sieger des Turniers wurde der Deutsche Ralf Souquet, der sich im Finale gegen Alex Pagulayan von den Philippinen mit 8:4 durchsetzen konnte.

Am ersten Tag des Turniers wurde zudem ein Trickshot-Masters veranstaltet, das Alex Pagulayan gewann.

Regeln 

Für das World Pool Masters wurden 16 der besten Poolbillardspieler der Welt eingeladen. Gespielt wurde in der Poolbillardvariante 9-Ball.

Gespielt wurde mit Wechselbreak, das heißt die Spieler stoßen abwechselnd an, egal wer das vorherige Spiel gewonnen hat.

Turnierverlauf

Trickshotturnier 

Am World Trickshot Masters (also einem Trickstoßwettbewerb), das am Abend des ersten Turniertages stattfand, nahmen 6 Spieler teil. Sieger wurde Alex Pagulayan von den Philippinen.
  Alex Pagulayan
  Stefano Pelinga
  Bogdan Wołkowski
  Lukasz Szywala
  Ralf Souquet
  Alex Lely

Preisgelder 

Insgesamt wurden 62.000 US-$ ausgeschüttet.

Weblinks 
Turnierhomepage

2006
Poolbillardveranstaltung 2006
Billardturnier in Bergen (Noord-Holland)